Fontaines (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Neuchâtel
Fontaines-sur-Grandson, een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud

Fontaines (Saône-et-Loire) 
Fontaines (Vendée)
Fontaines (Yonne)
ook:
Fontaines-d'Ozillac, Charente-Maritime
Fontaines-en-Duesmois, Côte-d'Or
Fontaines-en-Sologne, Loir-et-Cher
Fontaines-les-Sèches, Côte-d'Or
Fontaines-Saint-Clair, Meuse
Fontaines-Saint-Martin, Rhône
Fontaines-sur-Marne, Haute-Marne
Fontaines-sur-Saône, Rhône
gemeenten met de naam Fontaine